pierwotne nadciśnienie płucne (primary pulmonary hypertension)
 krwotok poporodowy (postpartum haemorrhage)
 Przegląd Prawa Handlowego – czasopismo 
PPH - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe - występuje w nazwach wielu firm, np. PPH Bomi S.A.
 pound per hour, lb/h – anglosaska jednostka miary